Kreisgericht Mühlhausen bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Mühlhausen (1849–1879), siehe Kreisgericht Mühlhausen (Preußen)
 das Kreisgericht Mühlhausen in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Mühlhausen (DDR)